Ростокино — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в 1917 году. От него происходят другие топонимы в Москве:

 Ростокино — район в Северо-Восточном административном округе Москвы.
 Ростокино — техническая железнодорожная станция МОЖД на северной границе района Ростокино.
 Ростокино — станция Московского центрального кольца.
 Ростокино — остановочный пункт Ярославского направления в Москве (до 20 февраля 2020 года — Северя́нин).
 Ростокино — электродепо Московского монорельса.

См. также 
 Ростокинский акведук
 Ростокинский путепровод
 Ростокинская улица
 Ростокинские мосты